Jan Łukowski ist der Name folgender Personen:

* Jan Łukowski (Historiker) (1846–1904), polnischer Historiker und Priester 
 Jan Łukowski, Pseudonym von Władysław Tatarkiewicz (1886–1980), polnischer Philosoph
 Jan Łukowski (Filmemacher), polnischer Filmemacher